Guajará-Mirim (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Guajará-Mirim (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia